Гне́дич — фамилия. Известные носители:

 Гнедич, Николай Иванович (1784—1833) — русский поэт, переводчик «Илиады».
 Гнедич, Пётр Петрович (1855—1925) — русский прозаик и драматург, историк искусства, переводчик, театральный деятель.
 Гнедич, Пётр Петрович (ок. 1750—1817) — доктор медицины, дядя Н. И. Гнедича.
 Гнедич, Татьяна Григорьевна (1907—1976) — русский переводчик и поэт.